Ekholm ist der Familienname folgender Personen:
 David Ekholm (* 1979), schwedischer Biathlet
 Ebba Ekholm (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Helena Ekholm (* 1984), schwedische Biathletin
 Gunnar Ekholm, schwedischer Archäologe
 Kaarlo Ekholm (1884–1946), finnischer Turner
 Matilda Ekholm (* 1982), schwedische Tischtennisspielerin
 Mattias Ekholm (* 1990), schwedischer Eishockeyspieler
 Nils Gustaf Ekholm (1848–1923), schwedischer Meteorologe